Воля-Кшиштопорска () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Пётркувский повят, Лодзинское воеводство. Население — 11 641 человек (на 2008 год).

Соседние гмины 
 Гмина Белхатув
 Гмина Грабица
 Гмина Дружбице
 Гмина Каменьск
 Пётркув-Трыбунальски
 Гмина Розпша

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства